CBU est un sigle qui peut signifier :
 contrat de bon usage, une expression du domaine de la pharmacie ;
 contrôle bibliographique universel, une expression du domaine de la bibliographie ;
 cyto-bactériologie urinaire, une expression du domaine de la biologie (aussi sous la forme ECBU : examen cytobactériologique des urines en France ou EMU : examen microscopique des urines en Belgique) ;
 Compact Brewing Unit, un concept breveté de Nespresso ;
 Completely built-up unit, une expression du langage du domaine de l'automobile ;
 Copperbelt University (en français, Université du Copperbelt), une université zambienne ;
 Cluster Bomb Unit (en français, arme à sous-munitions) , un conteneur transportant de nombreux autres projectiles explosifs, de taille plus réduite.